Великая Триада:

Мифология и философия
 Великая Триада — в пуранических текстах боги Брахма (Создатель), Вишну (Хранитель) и Шива (Разрушитель).
 Великая Триада — в китайском даосизме три начала (сань цай): Небо (тянь) , Земля (ди) и находящийся между ними Человек (жэнь).
 Великая Триада — в примордиальной традиции символы «небесного», «земного» и «человеческого».
 Великая Триада — в гностицизме: Демиург, Материя и Спаситель.

Другое
 «Великая Триада» («La Grande Triade», 1946) — сочинение Рене Генона; исследование восточных учений и традиционного символизма.
 «Великая Триада» № 693 — бывшая русская масонская ложа под юрисдикцией Великой ложи Франции.

См. также 
 Александрийская триада 
 Фиванская триада
 Тёмная триада (в психологии)